

Physique 

 Adhérence, phénomène qui s’oppose au glissement de deux surfaces mécaniques (voir aussi Tribologie)
 Adhérence roue-rail
 L’ajout d’un adhésif sur un support est à distinguer de l’adhérence, voir aussi Adhésion.

Mathématiques 
En topologie, 
 Adhérence d'un ensemble
 Un point adhérent à un ensemble
 Valeur d'adhérence

Biologie 
 Adhérence cellulaire, aussi appelée adhésion cellulaire, l’ensemble des mécanismes qui font s’adhérer les cellules, entre elles ou à leur milieu

Escalade 
 Adhérence, technique permettant de s’appuyer sur le rocher sans forcément posséder de prises

Voir aussi 
 Frottement
 Glissement